Andreas Küng (né en 1983), joueur de hockey suisse ;
 Andres Küng (1945-2002), journaliste, écrivain, homme d'affaires et homme politique suédois ;
 Carmen Küng (née en 1978), curleuse suisse ;
 Dinah Lee Küng (née en 1972), écrivaine américaine ;
 Hans Küng (1928-2021), théologien suisse ;
 Hélène Küng (née en 1957), pasteur suisse ;
 Laurent Küng (né en 1989), connu sous le pseudonyme de Auguste Cheval, écrivain suisse ;
 Ludwig Küng (né en 1965), lutteur suisse ;
 Mirena Küng (née en 1988), skieuse alpine suisse ;
 Patrick Küng (né en 1984), skieur suisse ;
 Stefan Küng (né en 1993), cycliste suisse.

Voir aussi 
 

Patronyme suisse